Ларедо: () — испанская фамилия и топоним:

Известные носители 
 Ларедо, Хайме (род. 1941) — скрипач.

Топонимы 
 Ларедо — город в Испании.
 Ларедо — город в США.
 Нуэво-Ларедо — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Нуэво-Ларедо — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.